TSP kan syfta på:
Team Software Process
Teckenspråk
Förkortning för handelsresandeproblemet (efter engelskans Traveling Salesman Problem)
 IATA:s flygplatskod för Tehachapi, USA